Le terme Empress peut avoir plusieurs significations :
 Empress, ville de la province d'Alberta.
 Empress of Ireland, paquebot transatlantique de la Canadian Pacific.
 Empress of Canada, paquebots de la Canadian Pacific.
 Empress Hotel, l'un des plus anciens et les plus réputés de Victoria, Colombie-Britannique.
 Empress Of, chanteuse américaine.